Waldhof steht für:
 Waldhof Hackhausen, neubarockes Herrenhaus im Solinger Stadtteil Ohligs, Nordrhein-Westfalen
Waldhof (Hütting), abgegangener Hof im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Waldhof (Kisdorf), Hof bei Kisdorf im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Waldhof (Obersulm), herrschaftlicher Forstgutshof in der Gemeinde Obersulm im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Villa Waldhof in Radebeul-Niederlößnitz bei Dresden, Sachsen
 Waldhof (Wilschdorf), zeitweise Kinderheim und Reha-Zentrum, Gebäudeensemble in Dresden, Sachsen
 ehem. Villa Schuster in Kronberg im Taunus, Hessen
 Waldhof – Akademie für Weiterbildung, Weiterbildungsinstitut in Freiburg im Breisgau
 SV Waldhof Mannheim, Sportverein im Mannheimer Stadtteil Waldhof
 Waldhof (Schiff), deutsches Tankmotorschiff, das 2011 auf dem Rhein nahe der Loreley (St. Goarshausen, Rheinland-Pfalz) havarierte
 Waldhof (Wüstung), Ortswüstung auf dem Gebiet von Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Poppenhof (Wüstung)

Waldhof ist der Name folgender Orte:

Baden-Württemberg:
 Waldhof (Emmingen-Liptingen) oder Neuhaus, Hof im Ortsteil Liptingen der Gemeinde Emmingen-Liptingen, Landkreis Tuttlingen

 Waldhof (Geislingen), Ortsteil der StadtGeislingen im Zollernalbkreis
 Waldhof (Herdwangen-Schönach), Ortsteil der Gemeinde Herdwangen-Schönach, Landkreis Sigmaringen
 Waldhof (Kaiseringen), Wüstung der Gemeinde Straßberg, Zollernalbkreis, Teil des Truppenübungsplatzes Heuberg
 Waldhof (Mannheim), Stadtteil von Mannheim
 Waldhof (Obersulm), Wohnplatz im Ortsteil Eschenau der Gemeinde Obersulm im Landkreis Heilbronn

Bayern:
 Waldhof (Breitenbrunn), Ortsteil des Marktes Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Waldhof (Gilching), Ortsteil der Gemeinde Gilching, Landkreis Starnberg
 Waldhof (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach
 Waldhof (Iphofen), Ortsteil der Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen
 Waldhof (Kohlberg), Ortsteil des Marktes Kohlberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Waldhof (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen
 Waldhof (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen
 Waldhof (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau
 Waldhof (Ottenhofen), Ort in der Gemeinde Ottenhofen, Landkreis Erding
 Waldhof (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn,
 Waldhof (Pilsting), Ortsteil des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau
 Waldhof (Söchtenau), Ortsteil der Gemeinde Söchtenau, Landkreis Rosenheim
 Waldhof, Einzelsiedlung (Einöde) in Weiden in der Oberpfalz, siehe Moosöd (Weiden in der Oberpfalz)

Brandenburg:
 Waldhof (Gransee), Wohnplatz der Stadt Gransee, Landkreis Oberhavel
 Waldhof (Heiligengrabe), Wohnplatz im Gemeindeteil Dahlhausen der Gemeinde Heiligengrabe, Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Waldhof (Marienfließ), Wüstung im Ortsteil Krempendorf der Gemeinde Marienfließ, Landkreis Prignitz
 Waldhof (Templin), Wohnplatz in der Stadt Templin, Landkreis Uckermark

Hessen:
 Bieber-Waldhof, Ortsteil des Offenbacher Stadtteils Bieber
 Waldhof (Helsa), Ortsteil der Gemeinde Helsa, Landkreis Kassel

Niedersachsen:
 Waldhof (Bergen), Ortsteil der Stadt Bergen, Landkreis Celle
 Waldhof (Wolfsburg), Wohnplatz im Stadtteil Barnstorf der Stadt Wolfsburg

Rheinland-Pfalz:
 ein Ortsteil der Gemeinde Waldhof-Falkenstein, Eifelkreis Bitburg-Prüm

Sachsen:
 Waldhof (Bernsdorf), Ortsteil der Gemeinde Bernsdorf, Landkreis Bautzen

Sachsen-Anhalt:
 Waldhof (Möckern), Wohnplatz der Stadt Möckern, Landkreis Jerichower Land

Luxemburg:
 Waldhof (Niederanven), Ortschaft der Gemeinde Niederanven im Kanton Luxemburg

Polen:
 Waldhof, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Kaczorowo, Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Waldhof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Pasternak (Węgorzewo), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Waldhof, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern, seit 1945: Lędowa, Ort im Powiat Kołobrzeski, Woiwodschaft Westpommern
 Waldhof, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Canki, Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Waldhof, Kreis Weststernberg, Brandenburg, seit 1945: Czajcze (Krajenka), Ort im Powiat Złotowski, Woiwodschaft Großpolen

Österreich:
 Waldhof (Gemeinde Abtenau), Ortschaft von Abtenau, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Waldhof (Gemeinde Hartl), Ortsteil von Hartl, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Waldhof (Gemeinde Ischgl), Ort bei Ischgl, Bezirk Landeck, Tirol

Schweiz:
 Waldhof (Andelfingen), Ortsteil der Gemeinde Andelfingen ZH
 Waldhof (Beggingen), Ortsteil der Gemeinde Beggingen SH
 Waldhof (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg SG
 Waldhof (Bergdietikon), Ortsteil der Gemeinde Bergdietikon AG
 Waldhof (Braunau), Ortsteil der Gemeinde Braunau TG
 Waldhof (Bussnang), Ortsteil der Gemeinde Bussnang TG
 Waldhof (Degersheim), Ortsteil der Gemeinde Degersheim SG
 Waldhof (Fischingen), Ortsteil der Gemeinde Fischingen TG
 Waldhof (Flaach), Ortsteil der Gemeinde Flaach ZH
 Waldhof (Gansingen), Ortsteil der Gemeinde Gansingen AG
 Waldhof (Häggenschwil), Ortsteil der Gemeinde Häggenschwil SG
 Waldhof (Hellikon), Ortsteil der Gemeinde Hellikon AG
 Waldhof (Hittnau), Ortsteil der Gemeinde Hittnau ZH
 Waldhof (Homburg), Ortsteil der Gemeinde Homburg TG
 Waldhof (Hornussen), Ortsteil der Gemeinde Hornussen AG
 Waldhof (Jonschwil), Ortsteil der Gemeinde Jonschwil SG
 Waldhof (Kappel am Albis), Ortsteil der Gemeinde Kappel am Albis ZH
 Waldhof (Kemmental), Ortsteil der Gemeinde Kemmental TG
 Waldhof GR, Ortsteil der Gemeinde Klosters-Serneus GR
 Waldhof (Knonau), Ortsteil der Gemeinde Knonau ZH
 Waldhof (bei Neukirch an der Thur), Ortsteil der Gemeinde Kradolf-Schönenberg TG
 Waldhof (bei Schönenberg), Ortsteil der Gemeinde Kradolf-Schönenberg TG
 Waldhof (Langenthal), Ortsteil der Gemeinde Langenthal BE
 Waldhof (Langrickenbach), Ortsteil der Gemeinde Langrickenbach TG
 Waldhof (Möhlin), Ortsteil der Gemeinde Möhlin AG
 Waldhof (Münsterlingen), Ortsteil der Gemeinde Münsterlingen TG
 Waldhof (Merenschwand), Ortsteil der Gemeinde Merenschwand AG
 Waldhof (bei Dachlissen), Ortsteil der Gemeinde Mettmenstetten ZH
 Waldhof (bei Mettmenstetten), Ortsteil der Gemeinde Mettmenstetten ZH
 Waldhof (Niederhelfenschwil), Ortsteil der Gemeinde Niederhelfenschwil SG
 Waldhof (Oberriet), Ortsteil der Gemeinde Oberriet SG
 Waldhof (Rafz), Ortsteil der Gemeinde Rafz ZH
 Waldhof (Raperswilen), Ortsteil der Gemeinde Raperswilen TG
 Waldhof (Roggwil), Ortsteil der Gemeinde Roggwil TG
 Waldhof (Schleitheim), Ortsteil der Gemeinde Schleitheim SH
 Waldhof (Siblingen), Ortsteil der Gemeinde Siblingen SH
 Waldhof (Stadel bei Niederglatt), Ortsteil der Gemeinde Stadel ZH
 Waldhof (Stettfurt), Ortsteil der Gemeinde Stettfurt TG
 Waldhof LU, Ortsteil der Gemeinde Sursee LU
 Waldhof (Tegerfelden), Ortsteil der Gemeinde Tegerfelden AG
 Waldhof (Tobel-Tägerschen), Ortsteil der Gemeinde Tobel-Tägerschen TG
 Waldhof (Truttikon), Ortsteil der Gemeinde Truttikon ZH
 Waldhof (Uzwil), Ortsteil der Gemeinde Uzwil SG
 Waldhof (Volketswil), Ortsteil der Gemeinde Volketswil ZH
 Waldhof (Wäldi), Ortsteil der Gemeinde Wäldi TG
 Waldhof (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald BE
 Waldhof (Wiesendangen), Ortsteil der Gemeinde Wiesendangen ZH
 Waldhof (Wigoltingen), Ortsteil der Gemeinde Wigoltingen TG
 Waldhof (Wilen), Ortsteil der Gemeinde Wilen TG
 Waldhof (Winterthur), Ortsteil der Gemeinde Winterthur ZH

Siehe auch:
 Waldhoff
 Gymnasium am Waldhof
 Waldoff